Кемпбъл може да се отнася за:
 Джон Кемпбъл (1720–1790), шотландски офицер
 Робърт Кемпбъл (1808–1894), канадски изследовател
 Уилям Кемпбъл (р. 1930), ирландско-американски биолог
 Хенри Кемпбъл-Банерман (1836–1908), шотландски политик